Чемпионат мира по ралли 1985 года — 13-й сезон чемпионата мира по ралли, проводимый Международной автомобильной федерацией (FIA). Как и в прошлом году, в календарь чемпионата вошли 12 этапов. В личном зачёте Тимо Салонен из Peugeot Sport одержал безоговорочную победу, с огромным отрывом опередив Стига Блумквиста и Вальтера Рёрля из Audi Sport. Peugeot выиграл свой первый титул производителей, главным образом в борьбе с командой Audi.

Обзор сезона 
Peugeot Talbot Sport, успешно закончив сезон 1984 года на Peugeot 205 Turbo 16, весь чемпионат 1985 года провела с этой моделью. Ари Ватанен, после выигрыша трёх из последних четырех этапов 1984 года, ударно начал и сезон 1985, выиграв два первых этапа, и сразу заявил о себе как о фаворите турнира. Ведь к этому моменту, Ари выиграл все пять последних гонок, на которых он выходил на старт за рулём французской модели. На Ралли Монте-Карло Ватанен выиграл гонку с отрывом в 4 с лишним минут от Вальтера Рёрля и его Audi Sport Quattro, даже несмотря на то, что попутно Ари пришлось навёрстывать ещё и 8 минут штрафа, начисленных экипажу Peugeot из-за ошибки его штурмана, Терри Хэрримана.

В мае на Ралли Корсики произошла страшная авария. На четвёртом спецучастке этапа, итальянский гонщик Аттилио Беттега находясь за рулем Lancia Rally 037 врезался в дерево и погиб на месте. Его штурман Маурицио Перессино выжил в катастрофе, но получил тяжёлые травмы. После данной аварии начались споры о безопасности гонок на автомобилях группы B, которые стали слишком быстрые и слишком сложные в управлении для дорог общего пользования, на которых проходят раллийные соревнования.

Позже в серьезную аварию попал один из фаворитов турнира Ари Ватанен, на Ралли Аргентины. Его Peugeot 205 Turbo 16 был разбит практически полностью, каркас безопасности принял на себя всю силу удара, благодаря чему пилот и штурман остались живы, они были доставлены на вертолете в ближайший госпиталь. Ари Ватанен получил серьезные травмы. Он вскоре вылечится и вернётся в спорт, но его надежды на чемпионство в сезоне 1985 года были потеряны. И в целом его карьера в чемпионате мира после этого эпизода пошла на закат.

Команде Peugeot оставалось надеяться на своего второго пилота, Тимо Салонена, и он не подвёл, смог выдать рекордную серию в четыре подряд победы за один сезон. С ещё одной, пятой победой Тимо стал чемпионом мира, единственный раз в своей карьере.

Audi Sport после триумфального прошлого года столкнулись с по-настоящему сильным конкурентом, в лице Peugeot Sport. Пилоты немецкой команды Стиг Блумквист и Вальтер Рёрль в итоге заняли второе и третье место в турнире соответственно, с большим отставанием от Салонена. Единственный этап для команды в сезоне выиграл Вальтер Рёрль на ралли Сан-Ремо, эта победа стала последней в истории для купе с названием Audi Quattro.

Команду Lancia Martini ждало ещё большее разочарование. Заднеприводная Lancia Rally 037 уже технически устарела, и не была успешной даже в руках таких пилотов как Маркку Ален, Мики Биазьон и Хенри Тойвонен. Последний попал в аварию и получил травму позвоночника в начале сезона, выбыв до конца года. Все ждали когда в бой вступит новая полноприводная Lancia Delta S4. Подготовив её к последнему в сезоне этапу — Ралли Великобритании, Lancia смотрелась очень убедительно, Тойвонен одержал победу, Ален финишировал вторым. Руководство и поклонники команды обрели надежды на следующий год.

В 1985 году, в то время как все 12 этапов были в календаре чемпионата пилотов, только 11 из них входили в чемпионат производителей (все, кроме Ралли Кот-д'Ивуар).

Команды и пилоты

Этапы

Карта этапов

Результаты этапов

Личный зачёт

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

См. также 
 Группа B

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1985 год в автоспорте
Сезоны WRC